Ignacio Blanco puede referirse a:
Ignacio Blanco Giner (1974-), un político español de Izquierda Unida del País Valenciano (Esquerra Unida del País Valencià).
Ignacio Blanco (taekwondo), un practicante de taekwondo mexicano.
Ignacio Blanco Urizar, político, abogado y economista español miembro de Vox en Asturias.